Sherlock Holmes e l'arma segreta o L'arma segreta (Sherlock Holmes and the Secret Weapon) – film del 1943 diretto da Roy William Neill
L'arma segreta – film per la televisione del 1963 diretto da Leonardo Cortese